R5, R.5, R-5 ou R05 peut faire référence à :

Cinéma 
 R5, un code qui désigne un film sorti au cinéma et copié illégalement.

Domaine militaire et armes 
 HMS Eagle (R05), un porte-avions de la Classe Audacious de la Royal Navy ;
 HMS Invincible (R05), un porte-avions de la Classe Invincible de la Royal Navy ;
 HMS Urania (R05), un destroyer de la Classe U de la Royal Navy ;
 Polikarpov R-5, un avion de reconnaissance soviétique de la seconde guerre mondiale ;
 R 5, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne ;
 R-5 Pobeda, un missile balistique soviétique ;
 Vektor R5, un fusil d'assaut sud-africain.

Musique 
 R5, un groupe de musique américain.

Photographie 
 Canon EOS R5, un appareil photo hybride professionnel ;
 Leica R5, un appareil photo reflex mono-objectif.

Sport automobile 
 Jaguar R5, une Formule 1 de 2004 ;
 Ford Fiesta R5, une voiture de rallye de 2013.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC R05, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Toux (R05), d'après la classification internationale des maladies.

Zoologie
 R5, la cinquième nervure issue de la division de la nervure radiale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Transports 
Aéronautique 
 Kinner R-5, un moteur d’avion cinq cylindres en étoile américain.

Automobile
 Renault 5, une voiture qui a été produite par Renault en 2 générations, la deuxième appelée Supercinq.

Moto
 BMW R 5, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes
  Ring belge R5, ceinture périphérique autoroutière de Mons ;
  Autoroute espagnole R-5 reliant Madrid à Navalcarnero ;
  Voie rapide slovaque R5 reliant Mosty u Jablunkova à Svrčinovec.

Train
  Ligne R5 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres